Terracciano kan som auktorsförkortning betyda:

 Achille Terracciano
 Nicola Terracciano

Robotskapade auktorsförkortningar